Fis bezeichnet:
 den Ton F, der um einen Halbton erhöht wurde; siehe Tonleiter
 den über Fis gebildeten Dur-Akkord; siehe Fis-Dur
 in der Schreibweise fis den über Fis gebildeten Moll-Akkord; siehe fis-Moll

Fis ist der Familienname von
 Julio Fis (* 1974), kubanisch-spanischer Handballspieler
 Marek Fis (* 1984), polnischer Comedian

FIS als Abkürzung steht für:
 Fachinformationsstelle Zivil- und Katastrophenschutz
 Fachinformationssystem, eine Ausprägung eines Geo- oder anderen Informationssystems
 Fahrerinformationssystem in Kraftfahrzeugen, auch Bordcomputer genannt
 Fahrgastinformationssysteme im öffentlichen Personennahverkehr
 Fédération Internationale de Sauvetage [Aquatique], eine 1910–1984 existierende internationale Rettungsschwimmer-Dachorganisation
 Fédération Internationale de Ski, den internationalen Ski-Verband
 Federazione Italiana dello Scautismo, der Italienische Pfadfinderdachverband
 Fernerkundung in Schulen, die Integration von Fernerkundungsmethoden und -daten in den Schulunterricht
 Fidelity National Information Services an der New Yorker Börse notierter IT-Konzern
 Flight Information Service, Informationsdienst  in der Flugsicherung
 Flug- und Industriesicherheit Service- und Beratungs-GmbH, ein Sicherheitsunternehmen, siehe FIS (Unternehmen)
 Forschungsinformationssystem, ein System zur Verzeichnung von Aktivitäten und Leistungen (z. B. Publikationen, Projekte und Patente) einer Forschungseinrichtung
 Forschungsinstitut Senckenberg in Frankfurt am Main
 Forschungs-Informations-System für Mobilität, Verkehr und Stadtentwicklung
 Franconian International School, eine internationale Schule in Erlangen (einst Herzogenaurach)
 Frankfurt International School, eine internationale Schule in Oberursel (Taunus) und Wiesbaden
 Freiburger Islamstudien
 Front islamique du Salut, Islamische Heilsfront, algerische radikalislamische Partei
 Führungsinformationssystem (Wirtschaft), Computersysteme, die Informationen für das Management sammeln und aufbereiten
 Führungsinformationssystem Heer (FIS Heer), Führungssystem der Schweizer Armee
 Führungs- und Informationsstab, die Bezeichnung für die Einsatzleitung bei der Feuerwehr Essen
 Führungs- und Informationsstabsfahrzeug, die Bezeichnung für einen Einsatzleitwagen bei der Feuerwehr Essen

FiS bezeichnet:
 Forum für internationale Sicherheit, Heidelberg 

FIS